Grafschaft puede referirse a:
 Grafschaft (Valais), una comuna suiza situada en el distrito de Goms en el cantón del Valais. 
 Grafschaft (Renania-Palatinado), un municipio alemán en el distrito de Ahrweiler en el estado de Renania-Palatinado.
 Distrito de Grafschaft Bentheim, un distrito alemán del estado federal de Baja Sajonia.